Ни́жние Котлы́:

 Нижние Котлы — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в 1932 году.
 Нижние Котлы — прежнее наименование железнодорожной платформы Нагатинская Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.

См. также 
 Котлы
 Верхние Котлы (значения)